Nihoniho ist
 eine neuseeländische Ortschaft, siehe Nihoniho (Neuseeland)
 Name des neuseeländischen Komponisten maorischer Abstammung Tuta Nihoniho